Il doppio del torneo di tennis China Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Lilia Osterloh e Tamarine Tanasugarn che hanno battuto in finale Rita Grande e Meghann Shaughnessy 7–5, 6–1.

Teste di serie 

 Rita Grande /  Meghann Shaughnessy (finale)
 Janette Husárová /  Iroda Tulyaganova (semifinali)

 Li Na /  Li Ting (semifinali)
 Trudi Musgrave /  Bryanne Stewart (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

China Open 2000